Schloss Ehrenfels steht für:

 Schloss Ehrenfels (Bad St. Leonhard), Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Schloss Ehrenfels (Hayingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg